Die Abkürzung EFC steht für:

 Estrada de Ferro Carajás, eine brasilianische Bahngesellschaft
 EuroFloorball Cup, ein europäischer Vereinswettbewerb im Unihockey (Floorball)
 European Fencing Confederation, der europäische Fechtverband

 Fußballvereine
 Eisenhüttenstädter FC, siehe Eisenhüttenstädter FC Stahl
 Erbstromtaler FC, siehe EFC Ruhla 08

Abkürzung